Серби́шино — деревня в Невьянском городском округе Свердловской области России.

Население 
По переписи 2010 года постоянное население — 44 человека, из них 19 мужчин и 25 женщин. Преобладающая национальность (на 2002 год) — русские (91 %).
Долговременная динамика численности населения:

География 
Деревня расположена в глухой лесистой местности в среднем течении реки Нейвы к северо-западу от Екатеринбурга, к юго-востоку от Нижнего Тагила и в 18 км к северо-востоку до центра округа города Невьянска. До ближайшей железнодорожной станции Невьянск — 20 км. Ближайшие населённые пункты — Нижние Таволги, Реши.

Сербишино является самым северным населённым пунктом Невьянского района и Невьянского городского округа.

История 
В XIX веке деревня входила в состав Верхотурского уезда, в деревне проживало 266 человек.

До 1935 года в селе действовал «Введенский» женский монастырь. Сохранились могилы матушки Валерии и отца Симеона, основавших обитель.

В советское время была в составе Таволгинского сельсовета Невьянского района.

Инфраструктура 
В деревне действует православная церковь Преображения Господня,  работает магазин.

Добраться до деревни можно на автобусе из Невьянска.

Ссылка 
 Хазинурова А. В глухой деревне на Урале откроют музей старинных резных наличников//23.07.2018, e1.ru

Примечания

Литература 
 
 

Населённые пункты Невьянского городского округа